Pierino ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Pierino ist eine Variante von Piero, einer italienischen Form des männlichen Vornamens Peter.

Bekannte Namensträger 
 Pierino Albini (1885–1953), italienischer Radrennfahrer
 Pierino Baffi (1930–1985), italienischer Radrennfahrer
 Pierino Belli (1502–1575), piemontesischer Soldat und Jurist
 Pierino Favalli (1914–1986), italienischer Radrennfahrer
 Pierino Prati (1946–2020), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pierino Pietro Selvatico (1932–2008), Schweizer Theologe
 Pierino da Vinci (* ca. 1529; † 1553), italienischer Bildhauer

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname